

Biografia 
Hirose, attivo dal gennaio del 2018, ha esordito ai Giochi olimpici invernali a , dove si è classificato 34º nella 15 km, 41º nell'inseguimento e 10º nella staffetta, in Coppa del Mondo il 12 marzo dello stesso anno a Falun in una 15 km (51º) e ai Campionati mondiali a Planica 2023, dove si è classificato 29º nella 50 km, 23º nell'inseguimento e 10º nella staffetta.

Collegamenti esterni